Adelaide International Raceway – autodromo nei pressi di Adelaide, Australia
 Adria International Raceway – autodromo vicino al parco del Delta del Po, in provincia di Rovigo
 Barbagallo Raceway – autodromo presso Wanneroo, Perth, Ovest dell'Australia
 Brainerd International Raceway – circuito di Brainerd, Minnesota, Stati Uniti d'America
 Eastern Creek Raceway – autodromo di Sydney, Australia
 Heidelberg Raceway – autodromo a Scott Township, Pittsburgh, Stati Uniti d'America
 Moscow Raceway – circuito vicino a Syčëvo ad ovest di Mosca, in Russia
 Pocono Raceway – autodromo a Long Pond, in Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Pukekohe Park Raceway – autodromo a Pukekohe, Auckland, Nuova Zelanda
 Queensland Raceway – circuito presso Ipswich, nel Queensland, Australia 
 Roebling Road Raceway – autodromo presso Bloomingdale, Georgia, Stati Uniti d'America
 Symmons Plains Raceway – autodromo a Sud di Launceston, in Tasmania, Australia
 Sonoma Raceway – circuito di Sears Point vicino a Sonoma, Stati Uniti d'America
 Thunderhill Raceway Park – autodromo stradale presso Willows, Stati Uniti d'America
 Virginia International Raceway – circuito di Alton, in Virginia, Stati Uniti d'America